Scheidel, Scheidl, peut désigner : 
 Scheidel (), une section de la commune luxembourgeoise de Bourscheid
C'est également un patronyme, porté notamment par : 
 Franz Anton von Scheidel (1731 - 1801), un artiste allemand
 Klaus Scheidel (1970–2011)
 Ulrike Scheidel (1886–?)
 Wolfgang Scheidel (* 1941/3), un lugeur est-allemand

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme